Kalousek ist der Name von

Josef Kalousek (1838–1915), tschechischer Historiker
Miroslav Kalousek (* 1960), tschechischer Politiker